«Ток-шоу Финеса и Ферба» () — спин-офф сериала «Финес и Ферб».

Список выпусков 

Финес и Ферб
Мини-сериалы Disney
Телесериалы США, завершённые в 2011 году